Ordre impérial dans L'Épée de vérité c'est l'empire brutal qui vient de l'Ancien Monde.

Titres honorifiques 
 Ordres impériaux mexicains
 Ordre impérial et militaire de Saint-Georges ordre honorifique russe.
 Ordre impérial de Léopold ordre militaire et civil autrichien. voir aussi Ordre de Léopold (homonymie).
 Ordre impérial de Sant'Iago de l'Épée ordre honorifique de l'Empire du Brésil.
 Ordre impérial d'Aviz ordre militaire brésilien.
 Ordre impérial de la Rose
 Ordre impérial de la Réunion distinction civile et militaire fondée par Napoléon.
 Ordre impérial du Dragon d'Annam.
 Ordre impérial de Saint-André.
 Ordre impérial de la Croix du Sud

Voir aussi 
 Ordre des Palmes académiques seul ordre impérial encore décerné en France.